Plaza de España - Noviciado verbindt twee stations met twee aparte namen. Het is onderdeel van de Metro in Madrid en ligt aan metrolijnen 2, 3 en 10.

Het station is gelegen in de Madrileense wijk Universidad en de tariefzone A.
Ook heeft het station twee verschillende namen. Lijn 2 ligt aan station Noviciado en de lijnen 3 en 10 aan station Plaza de España

Ingang 
Noviciado
 Calle San Bernardo

Plaza de España
 Gran Vía
 Calle Reyes
 Calle Princesa
 Plaza de España

Metrolijnen 

Metrostation in Madrid